Osoby o tym nazwisku:
 Adolf Schärf – austriacki prawnik i polityk
 Marco Schärf – austriacki kierowca wyścigowy